Роджър Федерер защитава титлата си и печели на финала с 6 – 2, 7 – 5, 6 – 2, срещу Анди Мъри.

Поставени 

  Рафаел Надал (Полуфинали)
  Роджър Федерер (Шампион)
  Новак Джокович (Полуфинали)
  Давид Ферер (3 кръг)
  Николай Давиденко (4 кръг)
  Анди Мъри (Финал)
  Давид Налбандиян (3 кръг)
  Анди Родик (Четвъртфинали)
  Джеймс Блейк (3 кръг)
  Станислас Вавринка (4 кръг)
  Фернандо Гонсалес (4 кръг)
  Ришар Гаске (1 кръг)
  Фернандо Вердаско (3 кръг)
  Иво Карлович (3 кръг)
  Томи Робредо (4 кръг)
  Жил Симон (3 кръг)

<li> Хуан Мартин дел Потро (Четвъртфинали)
<li> Николас Алмагро (3 кръг)
<li> Жо-Вилфрид Цонга (3 кръг)
<li> Николас Кифер (1 кръг, отказва се)
<li> Михаил Южни (оттегля се заради заболяване)
<li> Томаш Бердих (1 кръг)
<li> Игор Андреев (4 кръг)
<li> Пол-Анри Матьо (2 кръг)
<li> Филип Колшрайбер (2 кръг, отказва се)
<li> Дмитрий Турсунов (3 кръг)
<li> Фелисиано Лопес (1 кръг)
<li> Радек Щепанек (3 кръг)
<li> Хуан Монако (1 кръг)
<li> Марин Чилич (3 кръг)
<li> Андреас Сепи (3 кръг)
<li> Гаел Монфис (4 кръг)

Схема

Финали

Първа половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Долна половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8 

Открито първенство на САЩ